A Sociedade Brasil-Alemanha ("Deutsch-Brasilianische Gesellschaft", DBG) é uma associação civil que se dedica a melhorar as relações entre a Alemanha e o Brasil a nível da economia, da cultura, entre outros.

Esta entidade não-governamental tem sede em Bona, onde foi fundada em 1960. Encontra-se organizada na Alemanha em 6 distritos. Tem um escritório oficial em Berlim e um em Bona, enquanto no Brasil mantém um contato oficial em São Paulo e outro no Rio de Janeiro.

Na Alemanha a DBG organiza lições de português, palestras, exposições, concertos e convívios, e edita a revista para sócios e amigos, a Tópicos, com publicação trimestral.

Ligações externas 
 Site Oficial da DBG

Associações internacionais
Associações culturais
Organizações não governamentais
Relações entre Alemanha e Brasil
Fundações em 1960